Supercharge – gruppo musicale britannico
Supercharge – singolo degli Enter Shikari del 2017